Подмошье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Подмошье — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Подмошье — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Подмошье — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Подмошье — деревня в Дмитровском районе Московской области. 
 Подмошье — деревня в Шимском районе Новгородской области. 
 Подмошье — деревня в Порховском районе Псковской области.